Холчевка — название населённых пунктов в России:

 Холчёвка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Холчёвка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.